Озёрнинский сельсовет

Курганская область 
 Озёрнинский сельсовет Звериноголовского района (упразднён в 2021 году)

Тюменская область 
 Озёрнинский сельсовет Викуловского района (упразднён в 2000-х)